Jisr ech Chorhour kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Jisr al-Shughur District, distrikt, Idlib, 
 Jisr ash Shughūr, distriktshuvudort, Idlib, 

Robotskapade Syrienförgreningar